Hajipour ist der Familienname folgender Personen:

 Shervin Hajipour (* 1997), iranischer Musiker
 Sousan Hajipour (* 1990), iranische Taekwondoin